Рыбновский район — название ряда административных единиц

 Рыбновский район — район Рязанской области
 Рыбновский район (Сахалинская область) — район Сахалинской области, существовавший в 1926—1963 годы.